Jméno a příjmení Josef Procházka má více nositelů:

 Josef Procházka (1874–1956) – český klavírista a hudební skladatel
 Josef Procházka (betlémář) (1899–1971) – český výtvarník – betlemář
 Josef Procházka (hokejový brankář) (* 1944) – český hokejový brankář
 Josef Procházka (archivář) (1899–1976) – český poštovní úředník, archivář a malíř
 Josef Procházka (malíř) (1935) – český malíř, grafik a typograf